Ulla steht für:

 Ulla, eine Variante des weiblichen Vornamens Ursula
 (909) Ulla, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ursula Pia von Bernus, in den 1980er Jahren „bekannteste Hexe Deutschlands“
 den Amoräer Ulla bar Jischmael
 Ulla (Grammetal), einen Ortsteil von Nohra (Gemeinde Grammetal) bei Weimar in Thüringen
 Ulla Popken, deutsches Modeunternehmen
 Ullà, eine Gemeinde in der katalanischen Comarca Baix Empordà in Spanien
 Río Ulla, galicischer Fluss 
 den russischen Namen des weißrussischen Flusses Ula (Düna)
 den Schlachtruf der Marsianer in Jeff Wayne’s Musical Version of the War of the Worlds, eines der Leitmotive des Albums
 Mount Ulla, Berg im Viktorialand, Antarktika

ULLA steht als Abkürzung für:

 Unified Link-Layer API

Siehe auch:
 Ula